Gatuña puede referirse a:
 el nombre común de la planta Echinospartum barnadesii;
 el nombre común de la planta Genista anglica;
 el nombre común de la planta Ononis spinosa; o
 el nombre común de la planta Ononis natrix.